Harry Knowles – attore statunitense del cinema muto (1878-1936)
Harry Knowles (Harry Jay Knowles) – critico e scrittore statunitense nato nel 1971